Хар-Ус-Нуур:

 Хар-Ус-Нуур (Ховд) — озеро в аймаке Ховд Монголии
 Хар-Ус-Нуур (Увс) — озеро в аймаке Увс Монголии
 Хар-Ус-Нуур (национальный парк) — национальный парк в аймаке Ховд.